Loxoconchidae — родина черепашкових ракоподібних. Включає понад 300 видів у 35 родах. У викопному стані родина відома починаючи з ранньої крейди (125 млн років тому).

Роди 
 Alataconcha Whatley et Zhao (Yi-Chun), 1988
 Antarctiloxoconcha Hartmann, 1986
 Australoloxoconcha Hartmann, 1974
 Bonnyannella Athersuch, 1982
 † Bytholoxoconcha Hartmann, 1974
 Camptocythere Triebel, 1950
 Cytheromorpha Hirschmann, 1909
 Elofsonia Wagner, 1957
 Glacioloxoconcha Hartmann, 1990
 Gouiecythere Hu et Tao, 2008
 Heinia Bold, 1985
 Hirschmannia Elofson, 1941
 † Kuiperiana Bassiouni, 1962
 † Leptoconcha Huang, 1975
 Loxocauda Schornikov, 1969
 Loxoconcha Sars, 1866
 Loxoconchella Triebel, 1954
 Loxoconchidea Bonaduce, Ciampo et Masoli, 1976
 Loxocorniculum Benson et Coleman, 1963
 † Mandelstamia Ljubimova, 1955
 Miia Ishizaki, 1968
 Nannocythere Schaefer, 1953
 † Nigeroloxoconcha Reyment, 1963
 Nipponocythere Ishizaki, 1971
 Palmoconcha Swain et Gilby, 1974
 Paracytheromorpha Maybury et Whatley, 1986
 Phlyctocythere Keij, 1958
 Pseudoconcha Witte, 1993
 Pseudoloxoconcha Mueller, 1894
 † Pteroloxa Swain, 1963
 Roundstonia Neale, 1973
 Sagmatocythere Athersuch, 1976
 † Sarmatina Stancheva, 1990
 Touroconcha Ishizaki et Gunther, 1976
 Tuberoloxoconcha Hartmann, 1973

Примітки 

Черепашкові
Родини ракоподібних